Борохович — фамилия.

 Борохович, Александр Исаакович (1918—2004) — советский и российский учёный в области грузоподъёмных машин.
 Борохович, Михаил Андреевич (?—1704) — украинский государственный и военный деятель.

См. также